Baiersdorf ist der Ortsname von

 Baiersdorf, Stadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Baiersdorf (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Baiersdorf (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Baiersdorf (Riedenburg), Kirchdorf der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Baiersdorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft in der Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Baiersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Engel-Baiersdorf (1889–1970), Bildhauerin

Siehe auch:
 Beiersdorf (Begriffsklärung)
 Beyersdorf (Begriffsklärung)
 Baierdorf